Кубок маршала Тито 1960/1961 () — 14-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1960/1961
Спорт в Югославии в 1960 году
Спорт в Югославии в 1961 году
Югославия